Zango – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Zango – comune della municipalità di Viana, in Angola